Отборочный турнир к чемпионату Европы по футболу 1976 года проводился в два этапа: групповой этап (проходил с 1974 по 1976 годы) и четвертьфинальные матчи (игрались в 1976 году). Тридцать две команды были разбиты на восемь групп по четыре в каждой (каждая команда играла два матча: дома и в гостях). Команды, занявшие первое место в группе выходили в четвертьфинал. Четвертьфиналисты играли по два матча между собой (дома и в гостях). Победители пар попадали в финальный турнир.

Группа 1

Результаты матчей

Группа 2

Результаты матчей

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

1/4 финала 

|}

Результаты матчей 
Время начала матчей — местное.

Лучший бомбардир 
8 голов

  Дон Гивес

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата на RSSSF
 ЧЕ 1976 на сайте УЕФА

Футбол в Европе в 1974 году
Футбол в Европе в 1975 году
Отборочный турнир